San Vicente bezeichnet geografische Orte in folgenden Ländern:

 in Argentinien
 Partido San Vicente, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 San Vicente (Buenos Aires), eine Stadt in der Provinz Buenos Aires
 San Vicente (Córdoba), eine Stadt in der Provinz Córdoba
 San Vicente (Santa Fe), eine Stadt in der Provinz Santa Fe
 San Vicente (Misiones), ein Ort in der Provinz Misiones

 in Bolivien
 San Vicente (Potosí), ein Ort im Departamento Potosí

 in Chile
 San Vicente de Tagua Tagua, Gemeinde in der Region O’Higgins

 in Ecuador
 San Vicente (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton El Pan der Provinz Azuay
 San Vicente (Bolívar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton San Miguel de Bolívar der Provinz Bolívar
 San Vicente (Ecuador), Stadt in der Provinz Manabí
 San Vicente (Shushufindi), Hauptort der Parroquia San Roque im Kanton Shushufindi in der Provinz Sucumbíos

 in El Salvador
 Departamento San Vicente, ein Departamento
 Ciudad San Vicente, eine Stadt im Departamento San Vicente

 in Honduras
 San Vicente Centenario, Ort im Departamento Santa Bárbara

 in Kolumbien
 San Vicente (Kolumbien), ein Ort in Antioquia
 San Vicente de Chucurí, ein Ort im Departamento Santander
 San Vicente del Caguán, ein Ort im Departamento Caquetá

 in Mexiko
 San Vicente (Baja California), ein Ort in Baja California
 San Vicente (Chiapas), ein Ort in Chiapas
 San Vicente (Coahuila), ein Ort in Coahuila
 San Vicente (Durango), ein Ort in Durango
 San Vicente (Morelos), ein Ort in Morelos
 San Vicente (Nayarit), ein Ort in Nayarit
 San Vicente (Nuevo León), ein Ort in Nuevo León
 San Vicente (San Luis Potosí), ein Ort in San Luis Potosí
 San Vicente (Tamaulipas), ein Ort in Tamaulipas

 auf den Philippinen
 San Vicente (Camarines Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Norte
 San Vicente (Ilocos Sur), eine Stadtgemeinde in der Provinz Ilocos Sur
 San Vicente (Palawan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Palawan
 San Vicente (Northern Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar

 in Spanien
 San Vicente (Caldearenas), ein Ort in der Provinz Huesca
 San Vicente de la Barquera, ein Municipio in Kantabrien

 St. Vincent und die Grenadinen
 St. Vincent, eine Karibikinsel

 in Uruguay
 San Vicente (Uruguay), ein Ort im Departamento Maldonado

Siehe auch:
 St. Vincent und die Grenadinen, der Inselstaat in der Karibik
 São Vicente
 Sankt Vinzenz